Streaker puede referirse a:

 Streaking, es un anglicismo que designa el acto de correr desnudo en la calle, en estadios deportivos o en otros lugares públicos cualesquiera.
 Streaker (Vela ligera), es un modelo de vela ligera.
 Streaker (videojuego), un juego de ordenador de 1987, publicado por la empresa  Bulldog.
 Combat Vehicle Reconnaissance (tracked), u transpòrte de combate de alta movilidad denominado Streaker, del Reino Unido
 SpaceDev Streaker, un pequeño vehículo de lanzamiento.
 MQM-107 Streaker, un avión no tripulado de objetivos utilizado por el Ejército de los EE. UU. y su Fuerza Aérea
 El Streaker, es una nave estelar pilotada por delfines, de la saga de novelas de La elevación de los pupilos de David Brin.